Jan Wijnants (kunstschilder) - Nederlands kunstschilder
 Jan Wijnants (wielrenner) - Belgisch wielrenner